Кожан:

 Кожан, или Миценаструм — род грибов.
 Кожан, Сергей (род. 1986) — латвийский футболист, полузащитник клуба «Спартак» из Юрмалы.

См. также 
 Кожан-Городок